Деветаци могу бити:

 Деветаци (Нови Град), насељено мјесто у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Деветаци (Кисељак), насељено мјесто у општини Кисељак, Федерација БиХ, БиХ